Edle Christine Charlotte Doronville de la Cour (20. juli 1839 på Søholt – 15. november 1925 i Støvring) var en dansk skoleforstanderinde. I 1876 grundlagde hun C. la Cours Skole i Randers som er opkaldt efter hende. Skolen var oprindeligt en ren pigeskole før den i 1910 blev en fællesskole for drenge og piger. I 1912 afstod hun skolen, men beholdte med sin søster Severine sin bolig på skolen.

Anetavle 

Charlotte la Cours anetavle i to generationer

Kilder 

Charlotte
Danskere i 1800-tallet
Personer fra Søholt